Millenium ou Millénium (dérivé du latin millennium : « millénaire ») peut désigner :

Saga littéraire de Stieg Larsson et œuvres dérivées 
 Millénium, trilogie de romans policiers de l'écrivain suédois Stieg Larsson parue en 2005 ;

 Adaptations cinématographiques :
 Millénium, adaptation du premier roman, film suédo-danois réalisé par Niels Arden Oplev, sorti en 2009,
 Millénium 2 : La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, adaptation du deuxième roman, film suédo-germano-danois réalisé par Daniel Alfredson, sorti en 2009,
 Millénium 3 : La Reine dans le palais des courants d'air, adaptation du troisième roman, film suédois réalisé par Daniel Alfredson, sorti en 2009,
 Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes, adaptation du premier roman, film américain de David Fincher sorti en 2011,
 Millénium : Ce qui ne me tue pas, adaptation d'un quatrième roman écrit par David Lagercrantz, film américano-suédois de Fede Álvarez sorti en 2018 ;

 Adaptations à la télévision :
 Millenium, série télévisée suédoise adaptée de la trilogie de Stieg Larsson diffusée en 2010 ;

 Adaptation en bande dessinée :
 Millenium, série de bande dessinée franco-belge du dessinateur José Homs et du scénariste Sylvain Runberg, adaptation de la trilogie ;

Autres 
 Millénium, le plus grand sablier d'Europe situé à Pregny-Chambésy (GE), en Suisse ;
 Millenium (1989), un film canadien ;
 Millenium, une organisation fictive du manga Hellsing de Kōta Hirano ;
 Millénium, terme employé pour désigner le règne de mille ans de Jésus-Christ sur Terre ;
 Millénium, roman de John Varley publié en 1983 ;
 Millenium, série fantastique américaine de Chris Carter créée en 1996 ;
 Millenium Ancestor, nom donné au premier spécimen découvert de l'hominidé Orrorin tugenensis ;
 Millenium.org, un site web de jeu vidéo ;
 .
 Opération Millennium

Voir aussi